Detta är en lista över sjöar i Lerums kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Lerums kommun.

Lista

Lerums kommun
 Lista